Austria:
 Altenstadt – dzielnica Feldkirch

Francja:
 Altenstadt – dzielnica Wissembourga

Niemcy:
 Altenstadt – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Altenstadt – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Altenstadt – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Wspólnota administracyjna Altenstadt – wspólnoty administracyjne w kraju związkowym Bawaria 
 Altenstadt an der Waldnaab – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Osoby:
 Nika von Altenstadt – niemiecka aktorka